Alerte aux Zorkons#Synopsis
Girl Explores Girl: The Alien Encounter#Synopsis